Saloff-Coste ist der Familienname folgender Personen:

 Laurent Saloff-Coste (* 1958), französischer Mathematiker
 Michel Saloff-Coste (* 1955), französischer Wirtschaftswissenschaftler